H.Bock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hieronymus Bock
 Hieronymous Tragus Bock